Pia – imię żeńskie
 Pia – miejscowość we Francji
 Pia – zdawkowa jednostka monetarna w Mjanmie
 PIA – skrócona nazwa Pakistan International Airlines
 Pia – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie rzymskim w prowincji Afryka Prokonsularna, sufragania metropolii Kartagina